Gen dun, genètica de pelatges dels cavalls
 Dun (músics)
 Toponímia
 Dun (topònim), mot cèltic que designa una fortalesa o un lloc en un promontori
 Districte de Dehradun, divisió administrativa d'Uttarakhand a l'Índia amb capital a Dehradun.
 Muntanyes Dun, a Bihar a l'Índia.
 Dun (Cruesa), localitat i comuna de França, a la regió de Llemosí, departament de Cruesa.
 Cantó de Dun, cantó francès del departament de Cruesa.
 Dun (Arieja), municipi francès, situat al departament d'Arieja i a la regió de Migdia-Pirineus